Le poussin dit de caille en hiéroglyphe égyptien, est classifié dans la section G « Oiseaux » de la liste de Gardiner ; il y est noté G43.

Il représente un poussin de caille vue de profil et est translitéré w.

C'est un phonogramme unilitère de valeur w.

Il est très utilisé w étant la marque du pluriel en plus d'être un son fréquent de la langue.

Exemples de mots

Notes et références

Bibliographie 

 

Index égyptologique
Grammaire de l'égyptien hiéroglyphique
Hiéroglyphe égyptien